Baileys Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Baileys Island (Minnesota)
 Baileys Island (New York)